Kicking and Screaming, film américain de Noah Baumbach sorti en salles le .
 Kicking and Screaming, sorti en France sous le nom Match en famille, film américain de Jesse Dylan sorti en 2005.